Miroslav Janoušek je jméno více osobností
 Miroslav Janoušek (skladatel) (* 1903) – hudební skladatel a sběratel lidových písní.
 Miroslav Janoušek (atlet) (* 1945) – koulař, který jako první překonal 21 m
 Slávek Janoušek (* 1953) – písničkář